

Світла — присілок, Ужурський район, Красноярський край
 Світла — присілок, Уфимський район, Башкортостан